Cryptovalsaria är ett släkte av svampar. Cryptovalsaria ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptovalsaria